Zambona ist der Name von

 Hans Georg Zambona (* 1928), deutscher Komponist, Pianist und Schriftsteller
 Ilse Jutta Zambona (1901–1975), deutsche Tänzerin, Ehefrau des Schriftstellers Erich Maria Remarque